

Населені пункти та їхні частини

 Ауґустувка — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ауґустувка — село в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ауґустувка — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ауґустувка — частина села Дрелюв в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Ауґустувка — частина села Ґурково в гміні Кольно Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки